Angban ist der Familienname folgender Personen:
 Victorien Angban (* 1996), ivorischer Fußballspieler
 Vincent Angban (* 1985), ivorischer Fußballtorhüter